TCHHL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 904 амінокислот, а молекулярна маса — 99 275.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки